Die Süper Lig 2021/22 (offiziell: Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu) war die 64. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 13. August 2021 mit dem Spiel des amtierenden Türkischen Meister Beşiktaş Istanbul gegen Çaykur Rizespor (3:0) eröffnet und endete am 22. Mai 2022. Vom 27. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen. 

Der türkische Fußballverband hatte die Spielzeit 2021/22 offiziell als Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu benannt. Çalık war am 11. Januar 2022 bei einem Straßenverkehrsunfall in Ankara ums Leben gekommen.

Trabzonspor sicherte sich am 35. Spieltag vorzeitig den Meistertitel mit einem Remis gegen Antalyaspor. Es ist die siebte Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Spielzeit teil. Für die Süper Lig 2021/22 qualifizierten sich die 17 Mannschaften aus der Vorsaison (Süper Lig 2020/21) und die drei Aufsteiger aus der zweithöchsten Spielklasse der TFF 1. Lig (2020/21). Mit den Aufsteigern Adana Demirspor, Altay Izmir und Giresunspor kehrten drei Traditionsvereine zurück.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl an Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weiße-Weste-Liste 
Die „Weiße Weste“ ist eine Torwartstatistik mit den meisten „Zu-Null-Spielen“, also torhüterische Spieleinsätze mit keinem Gegentor, die auf Opta-Sports-Statistikdaten basieren. Bei gleicher Anzahl sind die Torwarte zuerst nach der am wenigsten benötigten Einsätzen und danach alphabetisch geordnet.

Schiedsrichter 

Am 8. März 2022 wurden folgende 13 Schiedsrichter vom türkischen Schiedsrichterausschuss (Merkez Hakem Kurulu) bis zum Ende der Saison ausgeschlossen: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy und Halis Özkahya. Nach Angaben des Schiedsrichterausschuss waren die Altersgrenze und die Beschwerden der Vereine die Gründe für diese Entscheidung. Çakır kam nach sieben Wochen wieder als Schiedsrichter zum Einsatz.

Zuschauerzahlen

Sponsoren und Ausstatter

Die Meistermannschaft von Trabzonspor 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten oder einmal auf der Ersatzbank saßen.

* Edgar Ié (17/–), Abdulkadir Parmak (4/–), Yusuf Sarı (15/1) verließen den Verein während der Saison.

Auszeichnungen 
Die Preisverleihung der Besten der Süper Lig (), fünfte Ausgabe (2021/22), wurde in Kooperation von der türkischen Sportzeitung Fotomaç und des türkischen Wirtschaftsforums UFEF im November 2022 organisiert und vergeben. Der Preisverleihung wohnten der TFF-Präsident Mehmet Büyükekşi und der türkische Jugend- und Sportminister Mehmet Kasapoğlu bei.

 Cheftrainer- und Mannschaft-Auszeichnungen
 Unterschiedmacher des türkischen Fußballs: İlhan Palut (Konyaspor)
 Aufsteiger der Saison: Nuri Şahin (Antalyaspor)
 Cheftrainer der Saison: Abdullah Avcı (Trabzonspor)
 Mannschaft der Saison: Trabzonspor

 Fußballspieler-Auszeichnungen
 Torwart der Saison:  (Trabzonspor)
 Linker Außenverteidiger der Saison:  (Konyaspor)
 Linker Innenverteidiger der Saison:  (Konyaspor)
 Rechter Innenverteidiger der Saison:  (Adana Demirspor)
 Rechter Außenverteidiger der Saison:  (Kayserispor)
 Mittelfeldspieler der Saison:  (Fenerbahçe Istanbul)
 10er der Saison:  (Trabzonspor)
 Linker Flügelspieler der Saison:  (Galatasaray Istanbul)
 Rechter Flügelspieler der Saison:  (Beşiktaş Istanbul)
 Stürmer der Saison:  (Kasımpaşa Istanbul)
 Wertvollster ausländischer Fußballspieler der Saison:  (Trabzonspor)
 Wertvollster türkischer Fußballspieler der Saison:  (Fenerbahçe Istanbul)

Top-Elf der Saison 
Anhand der Opta-Sports-Statistikdaten gab der Pay-TV-Rechteinhaber der Süper Lig beIN Sports nach Saisonende die Top-Elf der Süper-Lig-Saison 2021/22 bekannt.

 Tor:  (Trabzonspor)
 Außenverteidigung:  (Kayserispor);  (Alanyaspor)
 Innenverteidigung:  (Konyaspor);  (Fenerbahçe Istanbul)
 Mittelfeld:  (Fatih Karagümrük SK);  (Beşiktaş Istanbul);  (Gaziantep FK)  
 Flügelsturm: ,  (beide Trabzonspor)
 Sturm:  (Kasımpaşa Istanbul)

Siehe auch 
 TFF 1. Lig 2021/22
 TFF 2. Lig 2021/22
 TFF 3. Lig 2021/22
 Türkiye Kupası 2021/22

Weblinks

Einzelnachweise 

2021 22
Superlig